

Persone 
Andrea Barberi – atleta italiano (1979–)
Domenico Barberi – sacerdote italiano (1792-1849)
Emilio Barberi – militare italiano (1917-2002)
Enrico Barberi – scultore italiano (1850-1941)
Francesco Barberi – bibliotecario, docente e storico italiano (1905-1988)
Franco Barberi – accademico e politico italiano (1938)
Giovanni Luca Barberi – notaio e giurista italiano (XV secolo–XVI secolo)
Giorgio Bàrberi Squarotti – critico letterario e poeta italiano (1929-2017)
Gloria Barberi – scrittrice italiana (1955–)
Katie Barberi – attrice messicana (1972–)
Stefano Barberi – ciclista brasiliano (1984–)

Geografia 

Barberi – frazione di Collecorvino in provincia di Pescara

Altro 
Barberi – plurale di barbero
Corsa dei barberi – gara ippica e una festa popolare in varie città